Jeepers Creepers, chanson de jazz écrite en 1938 par Johnny Mercer, composée par Harry Warren, interprétée par Louis Armstrong pour le film Le Cavalier errant (Going Places) de Ray Enright.

Autres 
 Jeepers Creepers (film, 1939), western de Frank McDonald.
 Jeepers Creepers, (cartoon, 1939) de Robert Clampett.
 Jeepers Creepers (film, 2001), de Victor Salva.
 Jeepers Creepers 2 (film, 2003) de Victor Salva.
 Jeepers Creepers 3 (film, 2017) de Victor Salva.
 Jeepers Creepers: Reborn (film, 2022) de Timo Vuorensola.
Homonymie